

Техніка 
Блок, скрип. бльок (від  або  — «колода») — сукупність взаємопов'язаних елементів та вузлів пристрою, що виконує певну функцію. Також сукупність споруд, машин, установок, приладів, апаратів, об'єднаних за призначенням, місцем розташування, загальною заготовкою тощо, наприклад, блок споруд, блок квартир, віконний блок, шпиндельний блок верстата, турбінний блок електростанції, блок живлення тощо.
 Блок — простий механізм у формі колеса з жолобом по колу.
 Блок — простий механізм, вживаний у морській справі.
 Блок у гірництві — частина шахтного поля, розкрита з поверхні і провітрювана незалежно, а також сполучені підземними гірничими виробками і незалежно провітрювані поля декількох шахт.
 Блок — штучний камінь геометричної форми для спорудження стін і фундаментів будівель.
 Блок-штатив — у геодезії — прилад для підвішування і натягування мірного дроту при вимірюванні довжини пройми.
 Блок циліндрів — циліндри двигуна внутрішнього згоряння, відлиті в одному виливку.
 Розгінний блок — ступінь ракети-носія, призначений для переведення космічного апарату з опорної орбіти на цільову орбіту.
 Блок живлення — вторинне джерело живлення, призначене для забезпечення живлення електроприладу електричною енергією.

Різне 
 Операційний блок — комплекс приміщень для виконання хірургічних операцій
 Блок (медицина) — медична маніпуляція з усунення больового подразника з введенням місцевих анестетиків (наприклад, новокаїнова блокада).
 Блок — частина макромолекули, що складається з багатьох структурних ланок
 Блок пам'ятний — в філателії спеціальна форма видання знаків поштової оплати (поштових марок)
 Блок книжковий — елемент книжки, сукупність з'єднаних зошитів і аркушів
 Блок сигарет — упаковка сигарет, що містить звичайно 10 пачок.
 Інформаційний блок — серія однотипних теле- або радіопрограм, переданих одна за одною, або декілька статей, заміток на одну тему, вміщених у газеті.
 Рекламний блок — у рекламі — серія рекламних роликів
 Блок — у деяких видах спорту — захисний прийом по відношенню до м'яча або гравця команди супротивника; прийом захисту від удару.

Інформатика 
 Фізичний запис на носію даних;
 Таблиця, яка використовується операційною системою при управлінні обчислювальним процесом;
 Блок даних — сукупність даних;
 Блок — сукупність інструкцій, записаних певною мовою програмування; також група операторів в програмі;

Політика 

Блок (від  < ) — у політиці — об'єднання держав, організацій, партій тощо.
 Валютний блок — угруповання держав, створене для зміцнення валютно-економічних позицій країни, яка очолює даний блок, через прикріплення валют країн-учасниць до валюти країни-гегемона.
 Політичний блок — об'єднання політичних партій.
 Виборчий блок — міжпартійний союз з метою спільної участі у виборах.
 Воєнний блок — військово-політичний союз або угода держав з метою спільних дій
 Торговий блок — зона вільної торгівлі кількох країн, які дотримуються одного або декількох угод з податків, тарифів і торгівлі

Прізвище 

 Блок — шляхетський рід
 Агнес Блок — нідерландська меннонітка, колекціонерка й садівниця
 Волтер Блок — американський економіст
 Блок Жан-Рішар
 Лоуренс Блок — американський письменник детективного жанру.
 Блок Марк
 Наталія Блок — українська драматург, художниця-концептуалістка.
 Блок Олександр Олександрович

Див. також 
 Блокпост
 Блокування

Примітки

Джерела 
 
 
 

Деталі машин